Може да се отнася до:
 Основни училища в Русе
 Средни училища в Русе
 Русенски университет — висше училище в град Русе